Gąski (gromada w powiecie inowrocławskim)
 Gąski (gromada w powiecie oleckim)